Археологи́ческая коми́ссия ВУА́Н — научно-исследовательское учреждение по охране памятников истории и культуры при Всеукраинской академии наук (ВУАН).

Общие сведения 
Археологическая комиссия была создана 30 мая 1921 решением общего собрания Всеукраинской академии наук (ВУАН). Её составили из секций археологии, искусства и материальной этнографии ликвидированного в Киеве Украинского научного общества, а также Общественный археологический комитет при ВУАН и Комиссию по составлению археологической карты Украины при ВУАН.

В феврале 1922 г. Археологическую комиссию ВУАН реорганизована в Археологический комитет, а в 1924 г. — во Всеукраинский археологический комитет.

Задачи комиссии 
К задачам Археологической комиссии относилась организация и координация исследований по археологии, истории искусства и архитектуры, этнографии, музееведения. Кроме того, комиссия осуществляла регистрацию памятников истории и культуры, разрабатывала научные основы их охраны.

Состав комиссии 
Комиссия состояла из 6 секций — археологии, материальной этнографии, архитектурно-монументальной, истории искусства, музееведения, памятников природы. Она насчитывала 33 действительных члена, в числе которых состояли академик Фёдор Шмит (председатель президиума), академик Николай Биляшевский (заместитель председателя), профессор Фёдор Эрнст (секретарь), академик Николай Василенко, Николай Макаренко, Даниил Щербаковский, Антон Середа.

См. также 
 Археографическая комиссия ВУАН
 Библиографическая комиссия ВУАН

Примечания

Литература 
 Шовкопляс І. Г. Розвиток радянської археології на Україні (1917—1966): Бібліографія. К., 1969.
 Цвейбель Д. С. З історії вивчення й охорони археологічних пам’яток на Україні в перші десятиріччя Радянської влади. «УІЖ», 1972, № 1.
 Охорона, використання та пропаганда пам’яток історії та культури в УРСР, ч. 1. К., 1989.

Археология на Украине
Комиссии ВУАН